«На суші й на морі» — російський журнал, додаток до журналу «Вокруг света»; 1916 року випуск був продовжений під новою назвою — «Журнал пригод».
 «На суші й на морі» — радянський художньо-географічний альманах, що друкувався з 1960 по 1992 рік.